Ла-Сотонера ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 1061 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación

Муниципалитеты Уэски